Dawsonville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dawsonville (Georgia)
 Dawsonville (Maryland)
 Dawsonville (Missouri)
 Dawsonville (Virginia)